Кагу́л — многозначный термин.

 Кагул (Кахул) — город в Молдавии.
 Кагул (озеро) — озеро в Одесской области Украины.
 Кагул (река) — река на территории Молдавии и Украины, приток Дуная.
 Сражение при Кагуле — одна из ключевых битв русско-турецкой войны 1768—1774.
 «Кагул» — парусный 44-пушечный фрегат русского флота. Участник Синопского сражения.
 «Кагул» — русский бронепалубный крейсер I ранга, типа «Богатырь». 25 марта 1907 года переименован в «Память Меркурия».
 «Кагул» — новое название русского крейсера «Очаков» (типа «Богатырь») с 25 марта 1907 года по 31 марта 1917 года.
  — филиппинский ударный инструмент.

См. также 
 Кагульский округ (Бессарабия)  — колонистская административно-территориальная единица Бессарабской области Российской империи в 1819—1834 годах.
 Кагульский уезд — административная единица в Бессарабской области, губернаторстве Бессарабия, Молдавской ССР, республике Молдова.
 Кагульский округ — административно-территориальная единица Молдавской ССР в 1952—1953 годах.
 Кагульский район — административно-территориальная единица Республики Молдова.
 Кахул